Kim Jae-Sik puede referirse a las siguientes personas:

 Kim Jae-Sik (taekwondo), esgrimidor surcoreano;
 Kim Jae-Sik (yudoca), yudoca surcoreano.